La Nazionale di pallacanestro italiana Under 20, ex Nazionale italiana Juniores e Nazionale italiana Under 22, è una selezione giovanile della Nazionale italiana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità italiana di età non superiore ai 20 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo Nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Attualmente l'allenatore è Alessandro Magro.

Competizioni

Mondiali

Under 22
1993 - 4°

Campionati Europei 
La prima edizione risale al 1992, all'ombra del Partenone, dove l'Italia ha inaugurato la competizione in maniera trionfale.

Fino al 2004 la competizione ha avuto cadenza biennale. Dall'edizione del 2005 ha assunto una cadenza annuale.
L'Italia li ha ospitati una sola volta, nel 1998 a Trapani, mentre l'edizione del 2007 è stata organizzata in sede doppia, rispettivamente nelle città di Gorizia e Nova Gorica.

1992 -  1°
1994 -  2°
1996 - 5º
1998 - 6°
2002 - 11°

2005 - 8º
2006 - 4°
2007 -  3°
2008 - 8°
2009 - 4°

2010 - 10°
2011 -  2°
2012 - 10°
2013 -  1°
2014 - 10°

2015 - 9°
2016 - 5°
2017 - 13°
2018 - 8°
2019 - 13°

Formazioni

Mondiali

Europei

Altri collegamenti 
 

Italia
Under 20